Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 1928. Zlato medaljo je osvojil Alf Andersen, srebrno Sigmund Ruud, bronasto pa Rudolf Burkert.

Rezultati 

1928
Športi Zimskih olimpijskih iger 1928